Bus Stop (1956), een Amerikaanse romantische komedie uit 1956
 Bus stop (nummer), een nummer van The Hollies uit 1966
 Bus stop (album) - album van The Hollies
 Bus Stop (1982), een remake van de bovenstaande film
 Bus Stop (2012), een Indiase film
 Bus Stop (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 1961
 BUS:STOP Krumbach, bouwproject